Le tournoi de tennis de Newport est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1984, classée en catégorie VS Tour C3, se dispute du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Gigi Fernández, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alycia Moulton et Paula Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Newport
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1984
Newport
Tennis aux États-Unis en 1984
Tennis en juillet 1984
Tennis en août 1984